O sobrenome Carneiro Monteiro pode referir-se a:

 Vitorino José Carneiro Monteiro, barão de São Borja, militar e nobre brasileiro.
 Vitoriano Ribeiro Carneiro Monteiro, advogado, diplomata e político brasileiro.
 Bento Manuel Ribeiro Carneiro Monteiro, político brasileiro.

Desambiguação